Strand kan syfta på:

Strand – gränsområdet mellan öppet vatten och fastare land
 Havsstrand
 Strandskog
 Strand (ö) – en tidigare ö utanför Nordfrieslands kust i norra Tyskland
 Strand (efternamn) – ett svenskt efternamn, soldatnamn och lista av personer med namnet
 Strand (bogserbåt) – en svensk k-märkt ångbogserbåt

Geografi

Finland 

  Strand, Ingå – en by i Ingå kommun

Norge 

 Strands kommun, Rogaland fylke, 
 Strand (ort), Nordland fylke, Sortland,

Sverige 

 Strand, Vännäs kommun –  en småort i Vännäs kommun
 Strand, Strömsunds kommun – en småort i Ströms distrikt (Ströms socken) i Strömsunds kommun
 Strand, Falu kommun – en småort i Falu kommun och Vika socken
 Strand, Valdemarsviks kommun – en ort belägen i Valdemarsviks kommun
 Hog och Strand – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Uddevalla kommun
 Strand, Bräcke och Råssbyn – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Uddevalla kommun
 Ellen Keys Strand – Ellen Keys sommarhem nära Alvastra
 Strand, Jäder – herrgård i Jäders socken, Eskilstuna kommun
 Strand (biograf, Stockholm) – biograf på Kungsholmen i Stockholm

Se även 
 Kust
 Storahults strand
 Skrea strand
 Strand Hotel
 Strand skoleinternat – tidigare internatskola i Pasvik i Finnmark fylke i Norge

Robotskapade Norgeförgreningar